Панталоне је термин који може да се односи на:

 Панталоне - део одеће, којом се прекрива доњи део тела;
 Панталоне (Витербо) - насеље у Италији у округу Витербо, региону Лацио;